Тибетский углозуб () — хвостатое земноводное («тритон») из семейства углозубов (Hynobiidae), обитающее в Западном Китае.

Описание 

Длина тела с хвостом 13,5 — 17 (21) см. Ороговевшие покровы имеются на пальцах и стопах, их окраска на кончиках пальцев темно-коричневая, на остальных участках — светло-коричневая. Общая окраска тела от оливковой до темно-коричневой. По всей спине и брюху, или только по бокам беспорядочно разбросаны нечеткие темно-коричневые пятна различной величины.

Распространение и образ жизни 

Горные районы на северо-западе Сычуани, юго-западе Ганьсу, юге Шаньси и северо-востоке Тибетского автономного района. Встречается на высотах 1500 – 4250 м над у. м. Населяет горные потоки на высоте 1500 – 4250 м, чаще выше 3000 м. Вид постоянноводный, хотя в условиях высокогорья может зимовать на суше. Обычно встречается в ручьях 1 – 2 м шириной и 15 — 30 см глубиной, где тритоны в дневное время держаться под корягами и крупными камнями. С наступлением темноты вылезают из укрытий и активно ищут корм - различных беспозвоночных (бокоплавов, водных насекомых) - на мелководных участках. 

Возможно, подобно семиреченскому лягушкозубу, выходит на сушу, чтобы перейти в лежащий выше по течению участок ручья, минуя стремнины. Тогда может кормиться и наземными насекомыми. 

Размножаются один раз в год с апреля по июнь в зависимости от высоты местности. Парные икряные мешки содержат 10 – 15 яиц и прикрепляются к погруженным в воду поверхностям камней и бревен. Для нормального развития эмбрионов необходима проточная вода. Личинки развиваются очень долго, метаморфоз наступает через 2 – 3 года.

Примечания

Литература 
 Er-mi Zhao, Qixiong Hu, Yaoming Zhang, Yuhua Yang. Studies on Chinese Salamanders. //Society for the Study of Amphibians and Reptiles, 1988.
 Er-mi Zhao, Kraig Adler. Herpetology of China. SSAR, 1993

Ссылки 
 Таксономические сведения на Amphibian Species of the World 5.1
 Информация о виде на AmphibiaWeb

Высокогорные углозубы
Животные, описанные в 1925 году